Joseph Peak ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:

 Joseph Peak (Utah), in Utah
 Joseph Peak (Wyoming), in Wyoming
 Saint Joseph Peak, in Montana